Barfing in the Backseat: How I Survived My Family Road Trip é décimo livro da série Hank Zipzer, autoria dos americanos Henry Winkler e Lin Oliver, publicado pela Grosset & Dunlap.

Ligações externas 
 

Livros de Henry Winkler
Livros dos Estados Unidos
Livros de 2007